est la formule brute de plusieurs isomères.

 triméthylamine, numéro CAS 
 éthylméthylamine, numéro CAS 
 propylamine ou 1-propylamine, numéro CAS 
 isopropylamine ou 2-propylamine, numéro CAS